Christian Gourcuff – allenatore di calcio ed ex calciatore francese (1955)
Yoann Gourcuff – calciatore francese (1986)